Бриансон:

 Бриансон — город в Верхних Альпах.
 Бриансон — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.